Die Football League Fourth Division 1961/62 war die vierte Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf.

Accrington Stanley zog nach 33 Spielen freiwillig zurück und wurde in der nächsten Spielzeit durch Oxford United ersetzt. Die ebenfalls unter den letzten vier befindlichen Doncaster Rovers, Hartlepools United und FC Chester erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1962/63 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle 

*Accrington Stanley zog nach 33 Spielen zurück. Die bis dahin erzielten Ergebnisse wurden aus der Wertung genommen.

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1961/62
Fußballsaison 1961/62